Förbjuden ingång kan syfta på:

 Förbjuden ingång (1937) – en amerikansk film med bland andra Katharine Hepburn, originaltitel: Stage Door
 Förbjuden ingång (1967) – en amerikansk film i regi av Robert Mulligan, originaltitel: Up the Down Staircase